Carmarthen West and South Pembrokeshire peut désigner :
 Carmarthen West and South Pembrokeshire, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Carmarthen West and South Pembrokeshire, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1983 pour les élections générales de la Chambre des communes.

Voir aussi